

Geografia
 Bonneville-la-Louvet – comune francese situato nel dipartimento del Calvados
 Fontaine-la-Louvet – comune francese situato nel dipartimento dell'Eure

Persone
 Charlotte Louise Juliette Louvet, nota come Charlotte Grimaldi (1898-1977) – nobile francese
 Jean-Baptiste Louvet de Couvray (1760-1797) – scrittore, politico e giornalista francese
 Marie-Juliette Louvet (1867-1930) – nobile francese

Altro
 Corpet-Louvet – costruttore di locomotive a vapore